Kunewald bezeichnet

 Kunín, Gemeinde im Okres Nový Jičín, Tschechien
 Skoronice, Gemeinde im Okres Hodonín, Tschechien